Le nom propre Dolomites et, par antonomase, le nom commun dolomite, prennent différentes significations selon le contexte.

Géographie 

 Les Dolomites, ensemble de neuf sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO ;
 Les Dolomites lucane, un massif de la région italienne de Basilicate.

Géologie 
 La dolomite, une espèce minérale.

Voir aussi 

Homonymie